Die Saison 1999/2000 war die 65. Spielzeit der polnischen Eishockeyliga, der höchsten polnischen Eishockeyspielklasse. Meister wurde zum insgesamt vierten Mal in der Vereinsgeschichte Unia Oświęcim.

Modus 
In der Hauptrunde absolvierten die acht Mannschaften insgesamt 42 Spiele. Alle acht Mannschaften qualifizierten sich für die Playoffs, in denen der Meister ausgespielt wurde. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden gab es einen Punkt und bei einer Niederlage null Punkte.

Mannschaften

Hauptrunde

Tabelle 

Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen

Playoffs

Weblinks 
 Spielzeit bei hockeyarchives.info (französisch)

1999
Eishockeysaison 1999/2000